Bernard Stamm (1963-), navigateur suisse,
 Georg Stamm (1855-1923), homme politique allemand,
 Hagen Stamm (1960-), joueur, puis entraîneur allemand de water-polo,
 Judith Stamm (1934-2022), personnalité politique suisse,
 Luzi Stamm (1952-), personnalité politique suisse,
 Marielle Stamm (1945-), journaliste et écrivain suisse,
 Michael Stamm (1952-), nageur américain,
 Peter Stamm (1953-), écrivain suisse allemand,
 Werner Stamm (1912-1993), compositeur allemand,

Patronyme alsacien